Tractus est un mot latin qui peut désigner :

 Tractus (anatomie) ou travée, en anatomie, histologie, physiologie et anatomie,  un faisceau de fibres formant un réseau ;
 Tractus ou trait, en liturgie, un genre du chant grégorien ;
 Tractus, mot pouvant désigner un quartier, un lieu-dit, une région, etc., utilisé par exemple comme traduction du mot russe « урочище ».

Notes et références